Soulié se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Soulié
 J. Soulié